Az olasz kupa 58. kiírása. Ez volt az utolsó szezon melyben csoportkört is rendeztek. A győztes az Internazionale lett.

Eredmények

Csoportkör

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapatok: Bologna, Brescia, Cagliari, Chievo, Lecce, Palermo, Reggina, Siena.

Nyolcaddöntő 
A fordulóban csatlakozó csapatok: Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Parma, Roma, Sampdoria, Udinese.

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben az Internazionale nyert (3–0).

Lásd még 
Serie A 2004–2005
Serie B 2004–2005

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarúgókupa
Olaszlabdarúgókupa
Olasz labdarúgókupa